The Kingdom (film), een Amerikaanse film uit 2007
Riget, ook bekend als The Kingdom, een miniserie uit 1994 van Lars von Trier
The Kingdom (tag team), team bij professioneel worstelen